Ярлуково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ярлуково — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Ярлуково — деревня в Добринском районе Липецкой области.